Бортниківська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Бортниківська сільська рада — Київська область, Фастівський район
 Бортниківська сільська рада — Львівська область, Жидачівський район